Красный лес:

 Красный лес — пойменный лес на правом берегу Кубани, в 56 км западнее Краснодара
 Красный лес — лес в Варминско-Мазурском воеводстве Польши и Нестеровском районе Калининградской области России

См. также 
 Рыжий лес
 Красный бор